Sèka Lasous kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Cerca La Source, arrondissement, Centre, 
 Cerca La Source (kommun i Haiti), Centre, 
 Cerca la Source, ort, Centre,